Big Five (deutsch ‚Die großen Fünf‘) steht für:

 Big Five (Psychologie), Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitspsychologie
 Big Five (Safari), fünf große Säugetiere in Afrika
 Big Five (Orchester), die fünf bedeutendsten Sinfonieorchester in den Vereinigten Staaten
 Big Five (Oscar), die fünf wichtigsten Kategorien des Filmpreises
 Big Five, die fünf weltweit größten Unternehmen für Informationstechnologie, siehe Big Tech
 Big Five, fünf große Major-Studios zur Zeit der klassische Hollywood-Ära
 Big Five, fünf große Fleischfabrikanten in Chicago, siehe Schlachthof#Geschichte
 Big Five, die fünf für das ESC-Finale gesetzten Länder, siehe Eurovision Song Contest#Big Five
 Big Five, die fünf großen Massenaussterben während der 541 Millionen Jahre des Phanerozoikums
 Big Five, die fünf häufigsten vernachlässigten tropischen Krankheiten, siehe Vernachlässigte Krankheiten#Die Big Five unter den NTDs

Big5 steht für:
 eine Zeichencodierung für Chinesisch, siehe Chinesische Zeichenkodierung#Big5